La Vallée de l’Arros et des Baïses ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bagnères-de-Bigorre und Tarbes, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Tournay.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Tournay (alle 27 Gemeinden), Lannemezan (17 der 25 Gemeinden), Galan (alle 11 Gemeinden), Bagnères-de-Bigorre (10 der 19 Gemeinden) und La Barthe-de-Neste (6 der 19 Gemeinden). Heute sind es nur noch 70 Gemeinden, da sich Benqué und Molère am 1. Januar 2017 zur neuen Gemeinde Benqué-Molère vereinigten.

Lage 
Der Kanton liegt im Zentrum und Norden des Départements Hautes-Pyrénées.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 70 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Benqué und Molère → Benqué-Molère

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der vier Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Joëlle Abadie (DVG)/André Fourcade (PRG) gegen Camille Denagiscarde/Elisa Sabathier-Panofré (beide DVD) mit einem Stimmenanteil von 63,50 % (Wahlbeteiligung: 59,70 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Neuordnung der Kantone, kurze Beschreibung mit Karte (französisch)

Hautes-Pyrenees|Lavalleedelarrosetdesbaises